Charli peut faire référence à :
 Charli, un album de Charli XCX ;
 Charli, une des formes du surnom donné à la ligne de Luxembourg à Echternach, une ancienne ligne de chemin de fer au Luxembourg.